Сергей Хмельницкий:
 Хмельницкий, Сергей Исаакович (1907—1952) — детский писатель, переводчик.
 Хмельницкий, Сергей Григорьевич (1925—2003) — археолог, архитектор, востоковед, поэт, проходил «свидетелем» со стороны КГБ в политических процессах: В. Кабо и Ю. Брегеля (1949—1950), а также Синявского и Даниэля (1965—1966)